Saint-Germain-des-Bois (Cher) 
Saint-Germain-des-Bois (Nièvre)